Boissy je součást názvu více obcí ve Francii:

 Boissy-aux-Cailles – obec v departementu Seine-et-Marne 
 Boissy-en-Drouais – obec v departementu Eure-et-Loir 
 Boissy-Fresnoy – obec v departementu Oise
 Boissy-Lamberville – obec v departementu Eure
 Boissy-l'Aillerie – obec v departementu Val-d'Oise 
 Boissy-la-Rivière – obec v departementu Essonne
 Boissy-le-Bois – obec v departementu Oise
 Boissy-le-Châtel – obec v departementu Seine-et-Marne 
 Boissy-le-Cutté – obec v departementu Essonne
 Boissy-le-Repos – obec v departementu Marne
 Boissy-le-Sec – obec v departementu Essonne
 Boissy-lès-Perche – obec v departementu Eure-et-Loir
 Boissy-Maugis – obec v departementu Orne
 Boissy-Mauvoisin – obec v departementu Yvelines
 Boissy-Saint-Léger – obec v departementu Val-de-Marne 
 Boissy-sans-Avoir – obec v departementu Yvelines
 Boissy-sous-Saint-Yon – obec v departementu Essonne